

Događaji 
 Bitka kod Bibrakta - Cezar pobjeđuje Helvete

Rođenja

Smrti